Puerto Vivas peut désigner :

Puerto Vivas : l'une des trois paroisses civiles de la municipalité d'Andrés Eloy Blanco dans l'État de Barinas ;
 Puerto Vivas : capitale de la paroisse civile de Puerto Vivas, dans la municipalité d'Andrés Eloy Blanco dans l'État de Barinas.

Homonymie de toponyme